Международный аэропорт Пхукет ( — )  (IATA: HKT, ICAO: VTSP) — международный аэропорт острова Пхукета, 2-й по общему объёму перевозок аэропорт Таиланда. Расположен в 32 километрах от центра города Пхукет. Имеет 2 терминала, один для международных, второй для внутренних рейсов. Аэропорт играет большую роль в туристическом бизнесе Таиланда.
По данным организации «Аэропорты Таиланда», в 2017 году международный аэропорт Пхукета принял 9,2 млн пассажиров из-за рубежа — на 13 % больше, чем в 2016-м. Общий пассажиропоток аэропорта с учётом внутренних рейсов в 2017 году составил почти 17 млн человек.

Сообщения

Регулярные международные

Чартерные

Внутренние линии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Аэропорты Таиланда
Пхукет